Kubota se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kôhei Kubota
 Noriko Kubota
 Satoshi Kubota